Burleigh Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burleigh Hill (Maine)	
 Burleigh Hill (New York)	

Siehe auch:
 Burley Hill